Robert „Bob“ Darville ist ein ehemaliger belgisch-kongolesischer Autorennfahrer.

Karriere im Motorsport  

Robert Darville bestritt Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre Sportwagenrennen in Afrika, Frankreich und Belgien. 1958 wurde er Zweiter beim Großen Preis von Leopoldville. Ein Jahr später gewann er bei dieser Veranstaltung das GT-Rennen.

Darville, der 1961 und 1962 beim 1000-km-Rennen von Paris am Start war, feierte 1962 mit dem dritten Gesamtrang bei der Tour de France für Automobile seinen grüßten Erfolg im Motorsport. Partner im Ferrari 250 GTO war Gérard Langlois van Ophem. 1962 war er auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start, wo er nach einem Unfall vorzeitig ausschied.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Robert Darville bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Demokratische Republik Kongo)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Kongolese (Demokratische Republik Kongo)
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann